2,4-дихлорбензиловый спирт является мягким антисептиком, способным убивать бактерии и вирусы, связанные с инфекциями полости рта и горла. Это обычный ингредиент леденцов от горла, таких как Кофсилс, Стрепсилс, Лорсепт и Горпилс. Он также входит в состав европейского продукта Neo Borocillina.[1] Было обнаружено, что леденцы от горла с низким pH, содержащие дихлорбензиловый спирт (1,2 мг) и амилметакрезол (0,6 мг), деактивируют респираторно-синцитиальный вирус и SARS-Cov, но не аденовирус или риновирус.[2] Средство для ухода за зубами, содержащее 10 % бензоата натрия и 0,3 % дихлорбензилового спирта, сохраняет противомикробную активность в течение 5–10 минут после чистки зубов.[3]